Нарива () — бывшее графство на территории Тринидада и Тобаго. Название имеет индейское происхождение.

География и административное деление 
Площадь графства составляет 166 кв. километров. Граничило с графствами Виктория, Майаро (граница шла по реке Ортоир), Сент-Эндрю и Сент-Джордж.  Также графство имеет выход к Атлантическому океану.

Регион был разделен на 2 уорда:
 Чарума
 Кокал

Разделение 
В 1990 году графства были упразднены и заменены на регионы. Территория Наривы была распределена между регионами Сангре-Гранде и Майаро — Рио-Кларо.

Примечания 

Графства Тринидада и Тобаго